Il trovatore – Opera di Giuseppe Verdi
 Il trovatore – Film-opera diretto da Carmine Gallone
 Il Trovatore – Motore di ricerca italiano
 Trovatore – Autore medievale di testi poetici e melodie